Флаг Пола́зненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 мая 2006 года решением Думы Полазненского городского поселения № 57 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2408.

Флаг Полазненского городского поселения является символом единства и взаимодействия жителей посёлка Полазна и разработан на основе герба Полазненского городского поселения.

Описание 
«Флаг Полазненского городского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю красную в 4/5 ширины полотнища и нижнюю синюю в 1/5 ширины полотнища, воспроизводящее в центре гербовую композицию: золотого лежащего льва, сопровождаемого вверху уширенным повышенно-перекрещённым (латинским) крестом».

Обоснование символики 

История Полазны связана с историей Полазненского железоделательного завода, который в свою очередь был основан представителями дворянского рода Лазаревых в конце XVIII века. В основе флага — золотой лев из герба рода Лазаревых — символ власти, силы, означающий также покровительство и защиту.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

В композицию флага внесён крест, как символ духовности и веры, повышенная основа креста указывает одновременно на градообразующую современную отрасль экономики края — нефтедобычу, так как условно представляет нефтяную вышку.

Синяя полоса символизирует воды, окружающей Полазну с трёх сторон. В то же время синий цвет (лазурь) в геральдике — символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы, энергии и красоты.

Примечания